Ashly Burch (1990) – doppiatrice, attrice e cantante statunitense
 Marc Burch (1984) – calciatore statunitense
 Noël Burch (1932) – critico cinematografico statunitense
 Robert J. Burch (1925-2007) – scrittore statunitense
 Tory Burch (1966) – stilista, imprenditrice e filantropa statunitense